9971 Ishihara – asteroide della fascia principale
 Tavole di Ishihara – tavole usate in campo medico per individuare i soggetti discromatopsici

Persone 

 Kaori Ishihara – cantante, doppiatrice, modella e attrice giapponese
 Naoki Ishihara – calciatore giapponese
 Satomi Ishihara – attrice giapponese
 Shinobu Ishihara – oculista giapponese
 Shintarō Ishihara – scrittore e politico giapponese
 Takamasa Ishihara – cantautore, musicista e produttore discografico giapponese
 Tatsuyoshi Ishihara – pattinatore di short track giapponese 
 Teruto Ishihara – lottatore di arti marziali giapponese
 Tsunekazu Ishihara – manager giapponese
 Yūjirō Ishihara – cantante giapponese